Ben Buie kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Ben Buie (Argyll and Bute), berg i Skottland, 
 Beinn Bhuidhe, berg i Skottland,